Neelankavil ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Pastor Neelankavil (1930–2021), indischer Ordensgeistlicher, syro-malabarischer Bischof von Sagar
 Tony Neelankavil (* 1967), indischer Geistlicher, syro-malabarischer Weihbischof in Trichur